Белоногий лемур () — вид лемуров из семейства лепилемуровых.

Описание 
Внешне похож на других лемуров из своего семейства, спина серая, брюхо светло-серое, хвост светло-коричневый.

Образ жизни 
Ведет ночной, преимущественно древесный образ жизни. В рационе преимущественно листья. Этому лемуру присуща копрофагия — животные поедают собственные экскременты для повторного переваривания целлюлозы, содержащейся в листьях. Образует небольшие группы, состоящие из матери и её потомства. Самцы живут вместе на территории, пересекающейся с территориями нескольких самок. Самки встречаются с самцами во время поиска пищи или груминга. Виду присуща полигиния, самцы обычно спариваются с несколькими самками.

Распространение 
Эндемик Мадагаскара, населяющий южные тропические и субтропические лесные зоны. Ареал небольшой, зажат между реками Менарандра и Мандраре. Плотность популяции в заказнике Беренти оценивается в несколько сот особей на км2.

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «В опасности» (Endangered). Главная угроза виду — уничтожение среды обитания. Ареал белоногого лемура подвергается вырубке леса для нужд сельского хозяйства и добычи угля. Охраняемые законом популяции наблюдаются в частном заказнике Беренти и национальном парке Андухахела.

См. также 
 Список млекопитающих Мадагаскара

Примечания

Литература 
 Louis E. E. Jr., Engberg S. E., Lei R., Geng H., Sommer J. A., Randriamampionona R., Randriamanana J. C., Zaonarivelo J. R., Andriantompohavana R., Randria G., Prosper, Ramaromilanto B., Rakotoarisoa G., Rooney A. & Brenneman R. A. 2006. Molecular and morphological analyses of the sportive lemurs (family Megaladapidae: genus Lepilemur) reveals 11 previously unrecognized species.  Special Publications, Museum of Texas Tech University 49: 1—47.

Лемурообразные
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1894 году